Antonio de Noli – navigatore ed esploratore italiano
 Marcello Ferrada de Noli – accademico svedese